Márcio Rezende de Freitas – ex arbitro di calcio brasiliano
 Roberto de Souza Rezende, noto come Roberto – calciatore brasiliano con cittadinanza spagnola
 Rui Rezende – attore brasiliano

Pagine correlate
 De Rezende